Adelshofen bezeichnet folgende Orte:
 Adelshofen (Bad Wurzach), Ortsteil von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Adelshofen (Eppingen), Ortsteil von Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Adelshofen (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Adelshofen (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern